Nicolás Jarry era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma non ha partecipato.

In finale Casper Ruud ha sconfitto Federico Coria con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Casper Ruud (campione)
  Cristian Garín (quarto di finale)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  John Millman (secondo turno)

  Richard Gasquet (primo turno) 
  Lorenzo Musetti (primo turno) 
  Jiří Veselý (secondo turno)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

Wildcard 

  Holger Rune (secondo turno)
  Elias Ymer (secondo turno)

  Mikael Ymer (primo turno)

Qualificati 

  Arthur Rinderknech (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (quarti di finale, ritirato)

  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2021